Dora ist der Name folgender tropischen Wirbelstürme:

im Atlantischen Ozean:
 Tropischer Sturm Dora (1956), zog über die Bahía de Campeche hinweg
 Hurrikan Dora (1964), zog über Jacksonville, Florida hinweg

im Pazifischen Ozean:
 Hurrikan Dora (1981)
 Tropischer Sturm Dora (1987)
 Hurrikan Dora (1993)
 Hurrikan Dora (1999)
 Tropischer Sturm Dora (2005)

im Indischen Ozean:
 Zyklon Dora (2007)